Bylany bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bylany, Gemeinde im Okres Chrudim
 Bylany, Ortsteil von Chrášťany u Českého Brodu, Okres Kolín
 Bylany, Ortsteil von Miskovice, Okres Kutná Hora
 Bylany, Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Malé Březno, Okres Most, siehe Bylany u Mostu
 Průmyslový obvod Bylany, Grundsiedlungseinheit der Stadt Most (Tschechien), Okres Most